LASH steht als Abkürzung für:

 Landesarchiv Schleswig-Holstein
 Laparoskopische suprazervikale Hysterektomie, eine Form der Hysterektomie 
 Lighter Aboard Ship, ein System, bei dem beladene Leichter auf hochseetüchtigen Schiffen transportiert werden.
 LASH Audio Session Handler speichert/stellt eine Sitzung wieder her.

Lash ist der Familienname folgender Personen:
 Batton Lash (1953–2019), US-amerikanischer Comicautor
 Dominic Lash (* 1980), britischer Jazz-Bassist
 Donald Lash (1912–1994), US-amerikanischer Mittel- und Langstreckenläufer
 Israel G. Lash (1810–1878), US-amerikanischer Politiker
 Jennifer Lash (1938–1993), englische Autorin
 Nicholas Lash (1934–2020), englischer Theologe
 Scott Lash (* 1945), US-amerikanischer Soziologe

Lasch (bzw. Lash oder Lahāsch) ist ein Ortsname in Afghanistan und Iran:
 Lash-e joveyn
 Lash (Ghor) in Ghor

Siehe auch:
 Lasch
 B-Lash

Abkürzung